Sempu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sempu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,00, long 111,22), 
 Desa Sempu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,79, long 111,60), 
 Desa Sempu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,00, long 109,93), 
 Desa Sempu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,10, long 111,24), 
 Desa Sempu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,95, long 112,23), 
 Desa Sempu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,31, long 114,14), 
 Kecamatan Sempu, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar